Љано де Лумбре има више значења:

 Љано де Лумбре (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано де Лумбре (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику